Kovpak je priimek več oseb:
 Basil Kovpak, ukrajinski duhovnik
 Sidor Aretemovič Kovpak, sovjetski general
 Oleksandr Kovpak, ukrajinski nogometaš

Ruski priimki